Белевцовы — дворянский род.

 Белевцов, Владимир Николаевич (1867—1926) — председатель Тимской уездной земской управы, член IV Государственной думы от Курской губернии.
 Белевцов, Дмитрий Николаевич (1800—1883) — русский военный и общественный деятель, почётный опекун. Генерал от инфантерии (1881).
 Белевцов, Илья Константинович (род. 2000) — российский гандболист.

См. также 
 Белевцев